Assetto Corsa — компьютерная игра в жанре автосимулятора, разработанная итальянской студией Kunos Simulazioni. Игра базируется на применении реального гоночного опыта с поддержкой расширенных настроек и модификаций. Релиз игры состоялся 8 ноября 2013 года в Steam Early Access.

Разработка 
Assetto Corsa была разработана для того, чтобы как можно лучше передать реальный опыт вождения, с возможностью играть как в режиме одиночной игры, так и по сети, в игре представлены официально лицензированные трассы и автомобили, созданные с применением технологии лазерного сканирования. Игра предоставляет игроку возможность подробно настроить свой автомобиль, а также создавать различные модификации для игры.

Kunos Simulazioni создали Assetto Corsa пользуясь опытом, полученным при создании игр netKar Pro и Ferrari Virtual Academy, обе эти игры были известны в данном жанре за счёт их продвинутых физических моделей и динамики. Kunos Simulazioni приобрели практические знания за счёт того, что их R&D офис располагается прямо на трассе Валлелунга. В игре будут представлены известные трассы многих стран, знаменитые марки автомобилей, гоночные прототипы, исторические машины, одноместные машины и известные иконы автоспорта, когда-либо созданные.

Технология Assetto Corsa развивалась в течение довольно долгого времени. Разработка началась в 2010 совместно с созданием виртуальной автошколы Automobile Club d'Italia. В 2011 году Kunos перенесли разработку на игровой движок Unity, однако в связи с многими неудобствами связанными с долгой загрузкой, моддингом и многими другими проблемами они от него отказались. В конце концов они разработали свой собственный движок в конце 2011 года, на котором игра и работает.

Дополнения 
Начиная с релизной версии 1.0.0, начали выходить дополнения контента, которые были как платные, так и бесплатные. 24 декабря 2014 г. было выпущено первое бесплатное дополнение контента (версия 1.0.1), которое добавило в игру RUF CTR Yellowbird 1987 г. Первое платное Дополнение вышло в свет 11 марта 2015 г. под названием Dream Pack 1. Дополнение содержало в себе 10 автомобилей и 1 трассу — Nürburgring Nordschleife.

Бесплатные дополнения

Платные дополнения

Ранний доступ 
8 ноября 2013 года состоялся релиз игры в Steam Early Access. Этот сервис позволил разработчикам предоставить пользователям уже рабочую, но всё ещё не полную версию продукта. На данный момент, в поддержку программы Early Access, разработчики выпускают каждые 2 недели обновления, содержащие новые автомобили и трассы.

Отзывы и лицензии 

Автосимулятор получил много критики от обозревателей англоязычной и русскоязычной игровой прессы. Рецензенты остались недовольны многочисленными недоработками игры: сложным и запутанным интерфейсом, неинтуитивными настройками, однообразной системой состязаний. Также критике подвергся режим карьеры, который один из обозревателей назвал спартанским. В других отзывах находим такое определение Assetto Corsa: кондовый, старомодный, но увлекательный гоночный симулятор. По мнению критиков, игра во многом устарела, на это намекают разные окна для меню и игры, а также однотипные соревнования.

Среди положительных сторон игры отмечается проработанная симуляция вождения и детальная настройка болидов. Впрочем, есть критики, которые считают, что маленькое количество трасс, невнятное окончание гонки, отсутствие погодных эффектов и взаимодействия с механиками на пит-стопах лишают Assetto Corsa атмосферы гоночного соревнования.

Большим преимуществом автосимулятора называют открытость для модификаций. Благодаря активной деятельности фанатов Assetto Corsa удалось выпустить модификации, решающие множество проблем игры.

Примечания

Ссылки 
 

Steam-игры
Компьютерные игры 2013 года
Игры для Windows
Компьютерные игры с ранним доступом
Гоночные компьютерные игры
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Компьютерные игры, изданные 505 Games